Eugen Kvaternik (Zagreb, 31. listopada 1825. — Ljubča klanac kod Rakovice, 11. listopada 1871.), hrvatski političar, pravnik, pisac i revolucionar.
 Slavko Kvaternik (Komorske Moravice, 25. kolovoza 1878. — Zagreb, 13. lipnja 1947.) hrvatski vojskovođa, političar i državni dužnosnik.
 Eugen Dido Kvaternik (1910–1962) bio je ustaški pukovnik i zapovjednik Ustaške nadzorne službe (UNS) do listopada 1942.